Stolpersteine in Nordrhein-Westfalen listet alle Orte mit Stolpersteinen in Nordrhein-Westfalen. Sollte ein Ort nicht vorhanden sein bitte prüfen in der Liste der Orte mit Stolpersteinen.

Regierungsbezirk Arnsberg

Regierungsbezirk Detmold

Regierungsbezirk Düsseldorf

Regierungsbezirk Köln

Regierungsbezirk Münster

Weblinks 

 Gunter Demnigs Website zum Stolperstein-Projekt
 Stolpersteine.wdr.de
 OpenStreetMap-Karte mit Stolpersteinen

Einzelnachweise 

 
Denkmalwesen (Nordrhein-Westfalen)